Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Francisco Xavier Alvares – rzymskokatolicki, potem syryjsko-ortodoksyjny duchowny
 F.P. Alvares – portugalski rugbysta
 Ordoño Alvares – rzymskokatolicki duchowny